Atami steht für:
 Atami (Shizuoka), eine Stadt in Japan
 (1139) Atami, einen Asteroiden des Hauptgürtels